Списък на всички AMD Turion микропроцесори

Списъци за техника
Микропроцесори